Harry Lumley, né le  Owen Sound en Ontario au Canada et mort le , est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui jouait au poste de gardien de but.

Biographie 

Né à Owen Sound en Ontario au Canada, Lumley a joué avec les Red Wings de Détroit, les Rangers de New York, les Black Hawks de Chicago, les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Il y a joué un total de  et a enregistré .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1943-1944 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 13 || 6,5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 52 || 19 || 18 || 15 ||  || 147 || 2,84 ||  || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 300 || 18 || 3,6 ||  || 0 || 0
|-
| 1943-1944 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH || 37 || 24 || 10 || 3 ||  || 119 || 3,22 ||  || 1 || 0 || 14 || 7 || 7 || 871 || 31 || 2,13 ||  || 2 || 0
|-
| 1944-1945 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 21 || 11 || 5 || 5 ||  || 46 || 2,14 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1945-1946 || Red Wings de Détroit || LNH || 50 || 20 || 20 || 10 ||  || 159 || 3,18 ||  || 2 || 6 || 5 || 1 || 4 || 310 || 16 || 3,1 ||  || 1 || 
|-
| 1946-1947 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 22 || 20 || 10 ||  || 159 || 3,06 ||  || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1947-1948 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 30 || 18 || 12 ||  || 147 || 2,46 ||  || 7 || 8 || 10 || 4 || 6 || 600 || 30 || 3 ||  || 0 || 10
|-
| 1948-1949 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 34 || 19 || 7 ||  || 145 || 2,42 ||  || 6 || 12 || 11 || 4 || 7 || 725 || 26 || 2,15 ||  || 0 || 2
|-
| 1949-1950 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 33 || 16 || 14 ||  || 148 || 2,35 ||  || 7 || 10 || 14 || 8 || 6 || 908 || 28 || 1,85 ||  || 3 || 0
|-
| 1950-1951 || Black Hawks de Chicago || LNH || 64 || 12 || 41 || 10 ||  || 246 || 3,9 ||  || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 17 || 44 || 9 ||  || 241 || 3,46 ||  || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1952-1953 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 27 || 30 || 13 ||  || 167 || 2,39 ||  || 10 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1953-1954 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 69 || 32 || 24 || 13 ||  || 128 || 1,86 ||  || 13 || 6 || 5 || 1 || 4 || 321 || 14 || 2,62 ||  || 0 || 0
|-
| 1954-1955 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 69 || 23 || 24 || 22 ||  || 134 || 1,94 ||  || 8 || 9 || 4 || 0 || 4 || 240 || 13 || 3,26 ||  || 0 || 0
|-
| 1955-1956 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 59 || 21 || 28 || 10 ||  || 157 || 2,67 ||  || 3 || 2 || 5 || 1 || 4 || 304 || 13 || 2,57 || 92,6 || 1 || 2
|-
| 1956-1957 || Bisons de Buffalo || LAH || 63 || 25 || 36 || 2 ||  || 264 || 4,19 ||  || 0 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Bisons de Buffalo || LAH || 17 || 7 || 9 || 1 ||  || 63 || 3,67 ||  || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || 83,3 || 0 || 0
|-
| 1957-1958 || Bruins de Boston || LNH || 24 || 11 || 10 || 3 ||  || 70 || 2,92 ||  || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Bruins de Boston || LNH || 11 || 8 || 2 || 1 || 660 || 27 || 2,45 ||  || 1 || 0 || 7 || 3 || 4 || 436 || 20 || 2,75 || 90,6 || 0 || 4
|-
| 1958-1959 || Reds de Providence || LAH || 58 || 27 || 29 || 2 ||  || 208 || 3,59 ||  || 4 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Bruins de Boston || LNH || 42 || 16 || 21 || 5 ||  || 146 || 3,48 ||  || 2 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Frontenacs de Kingston || EPHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Warriors de Winnipeg || WHL || 61 || 17 || 40 || 4 ||  || 213 || 3,49 ||  || 0 || 26 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 803 || 330 || 329 || 142 ||  || 2206 || 2,75 ||  || 71 || 95 || 76 || 29 || 47 ||  || 196 || 2,46 ||  || 7 || 18

Références 

Naissance en novembre 1926
Naissance à Owen Sound
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Reds de Providence
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Décès en septembre 1998
Décès à 71 ans
Joueur des Frontenacs de Kingston (EPHL)
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)